Ирина Фёдоровна Кузьмина (13 января 1928, Баку — 19 марта 2015, Улан-Удэ) — советская оперная певица, лирико-колоратурное сопрано, солистка Бурятского театра оперы и балета, педагог, заслуженная артистка РСФСР (1977).

Биография 
Родилась в Баку. Отец, Фёдор Арсентьевич Кузьмин, был родом из Пензенской области, переехал в Баку в юности, играл в самодеятельном оркестре на корнете. Мать, Елена Ивановна Кузьмина, была очень способной к танцу, в юности прошла отбор в местную группу московской студии Айседоры Дункан.

После Великой Отечественной войны училась на двухгодичных курсах для взрослых (класс педагога-вокалиста К. Я. Полуяновой), затем окончила Бакинское музыкальное училище и Государственную консерваторию имени У. Гаджибекова (сейчас Бакинская музыкальная академия).

После окончания консерватории работала в Азербайджанском театре оперы и балета имени М. Ф. Ахундова, где выступала с такими певцами, как Лютфияр Иманов, Идрис Агаларов. Выступала на правительственных концертах, где пела с Рашидом Бейбутовым, Муслимом Магомаевым.

В 1963—1966 годах пела в Ашхабадском театре оперы и балета имени Махтумкули. Затем около полутора лет служила в Татарском театре оперы и балета имени Мусы Джалиля в Казани.

В 1968—1981 годах была солисткой Бурятского театра оперы и балета, где стала ведущей артисткой. Работала с такими певцами и певицами, как Лхасаран Линховоин, Владимир Буруев, Н. Литвинов, Дугаржап Дашиев, Саян Раднаев, Л. Шоболов, Ким Базарсадаев, А. Жмурова, Д. Кыштымова. Выступала на концертной эстраде.

В 1970 году сыграла эпизодическую роль в фильме «Смятение».

Оставив сцену, в 1981—2005 годах работала в Восточно-Сибирском государственном институте культуры (ВСГИК) в Улан-Удэ (сейчас Восточно-Сибирская академия культуры и искусств), на кафедрах хорового дирижирования и вокала.

В последние годы жизни пела в церковном хоре, сначала в Троицком храме в Улан-Удэ, позже в храме Вознесения Господня.

В 1977—1979 годах была депутатом Улан-Удэнского горсовета.

Умерла 19 марта 2015 года на 88-м году жизни в Отделенческой клинической больнице станции Улан-Удэ.

Награды и премии 
 Заслуженная артистка РСФСР (5.12.1977).
 Заслуженная артистка Туркменской ССР (1965).
 Народная артистка Бурятской АССР.

Работы в театре

Азербайджанский театр оперы и балета 
 «Риголетто» Дж. Верди — Джильда
 «Севильский цирюльник» — Розина
 «Лакме» Л. Делиба
 «Сказки Гофмана» Ж. Оффенбаха

Туркменский театр оперы и балета 
 «Цыганский барон» И. Штрауса,
 «Риголетто» Дж. Верди — Джильда
 «Севильский цирюльник» — Розина
 «Травиата» Дж. Верди

Бурятский театр оперы и балета 
 «Травиата»
 «Севильский цирюльник»
 «Риголетто» Дж. Верди
 «Богема» Д. Пуччини — Мюзета
 «Дон Жуан» В. Моцарта — Церлина
 «Царская невеста» Н. Римского-Корсакова — Марфа
 «Искатели жемчуга» Ж. Бизе — Лейла
 «Максимка» (детская опера) Б. Терентьева — Иностранка
 «Иоланта» П. Чайковского — Бригитта
 «Кармен» Ж. Бизе — Фраскита
 «Любовный напиток» Г. Доницетти — Адина
 «Григорий Мелихов» И. Дзержинского — Дуняша

 Фильмография 
1970 — Смятение (Беларусьфильм) — эпизод''

Литература 
 Олег Иосифович Куницын «Ирина Кузьмина: Очерк жизни и творчества» (Улан-Удэ, 2000), издательско-полиграфический комплекс ВСГАКИ.

Примечания

Ссылки 
 «Преданность искусству», к 40-летию выступления Ирины Кузьминой в Бурятском театре оперы и балета // Даржана Целовальникова. «Бурятия 7» //18 декабря 2008 г. № 236(4369)
 Кино СССР. Кузьмина Ирина Федоровна

Выпускники Бакинской консерватории
Персоналии:Азербайджанский театр оперы и балета
Персоналии:Татарский театр оперы и балета имени Мусы Джалиля
Персоналии:Бурятский театр оперы и балета
Заслуженные артисты Туркменской ССР
Народные артисты Бурятской АССР